ПСЗ, аббревиатура, кириллицей:
 ПСЗ — полное собрание законов Российской империи.
 ПСЗ — Первомайский стекольный завод.
 ПСЗ — приборостроительный завод Росатома.